Jüssen ist der Familienname folgender Personen:

 Anelė Luise Jüssen (* 1943), bekannt als Lena Valaitis, deutsche Schlagersängerin und Ehefrau von
 Horst Jüssen (1941–2008), deutscher Schauspieler, Regisseur, Kabarettist und Autor
 Klaudius Jüssen (1898–1975), römisch-katholischer Priester, Theologe und Dogmatiker

 Siehe auch 
 Jussen